Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных австрийским футбольным клубом «Аустрия» с 1910 года по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в официальных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Австрии в указанном сезоне.

«Аустрия» выиграла чемпионат Австрии 24 раза, Кубок Австрии — 27 раз, Суперкубок Австрии — 6 раз, Кубок Митропы — 2 раза, а также единожды побеждала в Кубке Интертото. За время своего существования клуб завоевал 10 «золотых дублей», что является рекордным показателем в истории австрийского футбола. С момента основания чемпионата Австрии в 1911 году «Аустрия» ни разу не покидала высший дивизион.

История 
Клуб был основан в 1910 году под названием «Винер Аматёр». В 1926 году, через несколько лет после введения в Австрии профессионального футбола, профессиональная секция клуба отделилась от любительской и была переименована в «Аустрию». После аншлюса в 1938 году клуб недолгое время назывался «Остмарк». С 1973 по 1977 годы «Аустрия» выступала в объединении с командой ВАК, нося официальное название «Аустрия/ВАК».

Список сезонов 
Легенда:

 БК «Д—А» = Берайхсклассе «Донау—Альпенланд»
 БК «О» = Берайхсклассе «Остмарк»
 ГЛ «О» = Гаулига «Остмарк»
 ОК «Ю-В» = Оберклассе «Юго-Восток»

 Р1 = 1-й раунд
 Р2 = 2-й раунд
 КР2 = 2-й квалификационный раунд
 КР3 = 3-й квалификационный раунд
 ОР1 = 1-й основной раунд
 ОР3 = 3-й основной раунд
 1/4 ОР = 1/4 основного раунда
 ПР = Промежуточный раунд
 РПо = Раунд плей-офф

 АК = Альпийский кубок
 КО = Кубок Освобождения
 ЛТ = Летний турнир
 ПоЛЕ = Матчи плей-офф чемпионата Австрии за выход в Лигу Европы УЕФА
 ПоЛК = Матчи плей-офф чемпионата Австрии за выход в Лигу конференций УЕФА
 СКА = Суперкубок Австрии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saisonen
Обзор сезонов австрийского футбола на сайте AustriaSoccer.at

 
ФК «Аустрия» Вена
Аустрия Вена